Grady County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Grady County (Georgia)
 Grady County (Oklahoma)